Die Niger Premier League 2021/22 ist die 51. Saison der höchsten Spielklasse Nigers. Meister wurde erstmals der ASN Nigelec aus Niamey.

|}

Coupe Nationale 2021/22 

|}

Weblinks 
 Niger 2021/22

Fußballsaison 2021/22
Fußballwettbewerb in Niger